Понсов — фамилия; имеет женскую форму Понсова.
 Понсов, Алексей Дмитриевич (1920—2009) — театральный художник, технолог, педагог; заслуженный работник культуры РСФСР, профессор.
 Понсова, Елена Дмитриевна (1907—1966) — советская актриса и педагог, народная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.